Interstitium (Adjektiv interstitiell) steht für:
 Interstitium (Anatomie): in der Histologie und Anatomie ein Stütz- und Zwischengewebe, das die versorgenden Nerven sowie Blut- und Lymphgefäße innerhalb eines Organs umschließt
 Interstitium: in der Histologie der flüssigkeitsgefüllte extravasale Raum zwischen Zellen, siehe Extrazellularraum
 Interstitium: in der Zoologie der Raum zwischen Geweben, siehe Gewebe (Biologie)
 Interstitium: in der Zoologie der Raum zwischen Organen, siehe Organ (Biologie)
 Zeitraum zwischen zwei Weihen im Kirchenrecht; siehe Interstitien

Siehe auch:
 Interstitial
 Interstiz
 Zwischengitteratom, interstitielles Fremdatom